Belvoir Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belvoir Township (Pitt County, North Carolina)
 Belvoir Township (Sampson County, North Carolina)